Buol steht für:

 Buol (Adelsgeschlecht), Schweizer Adelsgeschlecht
 Buol-Berenberg, Adelsgeschlecht aus Mühlingen
 Buol (Insel), indonesische Insel
 Buol (Regierungsbezirk), Verwaltungseinheit in Indonesien
 Buol (Zentralsulawesi), Stadt in Indonesien, Hauptstadt des Regierungsbezirkes
 Buol (Sprache), austronesische Sprache

Buol  ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert Buol von Berenberg (1822–1874), österreichischer Jurist und Politiker
 Georg Buol (1787–1862), Schweizer Politiker
 Gustav Buol-Wischenau (1820–1878), Beamter 
 Heinrich von Buol (1880–1945), österreichischer Manager
 Johann Anton von Buol-Strassberg (1601–1662), Schweizer Adeliger
 Johann Nepomuk von Buol-Berenberg (1746–1813), Schweizer Adliger

 Joseph Buol von Berenberg (1776–1812), österreichischer Diplomat
 Joseph Ignaz von Buol-Berenberg (1749–1817), Schweizer Adeliger

 Meinrad von Buol (1588–1658), Schweizer Adliger
 Maria Anna von Buol-Berenberg (1861–1943), Tiroler Schriftstellerin
 Paul von Buol genannt der Lux (1481–1567), Schweizer Adliger, Reichsfreiherr
 Paul von Buol-Strassberg (1634–1697), Schweizer Adliger
 Rudolf von Buol-Berenberg (1842–1902), deutscher Politiker (Zentrum)
 Rudolf Anton von Buol-Schauenstein (1705–1765), Schweizer Adliger